ИПА — Институт прикладной астрономии
 ИПА — Исламская партия Афганистана
 ИПА — Исламская партия Азербайджана

См. также 
 IPA